Вла́сов, Ви́ктор Петро́вич :
 Власов, Виктор Петрович (род. 1936) — советский композитор.
 Власов, Виктор Петрович (1925—2002) — советский баскетболист.